Франсуа Гране (17 грудня, 1775—1849) — французький художник першої половини 19-го ст.
 Музей Гране () — музей у кварталі Мазаріні в Екс-ан-Прованс, Франція (картини, скульптура, археологія).
 Андре Гране — французький архітектор.
 Йоганнес Гране (фін. Johannes Gabriel Granö; 14 березня 1882 — 23 лютого 1956) — фінський географ, професор.